Ritorno dall'inferno (Comeback) – film del 1982 diretto da Christel Buschmann
 Ritorno dall'inferno (Love Is Forever, anche noto come Comeback) – film del 1982 diretto da Hall Bartlett